Крсташице или купусолике (), су биљни ред из разреда Magnoliopsida који свој назив носи по најважнијем представнку купусу (Brassica), биљци веома значајној у људској исхрани.

Други назив, крсташице, ред је добио по облику цвета, у којем крунични листићи (латице) стоје унакрсно. Име се првобитно користило на породицу купусњача (Brassicaceae), чије старије научно име Cruciferae у буквалном преводу заиста значи "који носе крст" (паралелно коришћење назива крсташице за породицу Brassicaceae је и даље широко у употреби). У страној литератури, ред Brassicales се зове и "купусоцветнице", такође због представника именодавног рода Brassica, то јест купуса.

Класификација 

Следећи дијаграм приказује филогенију породица Brassicales заједно са њиховом процењеном старошћу, на основу једне студије пластидне ДНК из 2018.:

On 20 April 2020, a newly described monotypic species from Namibia, namely, Tiganophyton karasense  is placed under this order as a monotypic member of new family Tiganophytaceae, which is closely related to Bataceae, Salvadoraceae and Koeberliniaceae.

Реду припадају породице:

 Akaniaceae
 Bataceae 
 Brassicaceae, или купусњаче (најбронија врстама)
 Bretschneideraceae
 Capparaceae
 Caricaceae, или папајевке
 Cleomaceae 
 Emblingiaceae
 Gyrostemonaceae
 Koeberliniaceae
 Limnanthaceae 
 Moringaceae
 Pentadiplandraceae
 Resedaceae, или катанчевке
 Salvadoraceae
 Setchellanthaceae 
 Stixaceae
 Tovariaceae 
 Tropaeolaceae

Родови 

<div style="height:200px; overflow:auto; border:thin grey solid; padding:4px;">

 -{Aethionema W.T. Aiton}-
 -{Alliaria Heist. ex Fabr.}-
 -{Alyssoides Mill.}-
 -{Alyssum L.}-
 -{Anelsonia J.F. Macbr. & Payson}-
 -{Aphragmus Andrz. ex DC.}-
 -{Arabidopsis Heynh.}-
 -{Arabis L.}-
 -{Arivela Raf.}-
 -{Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.}-
 -{Atamisquea Miers ex Hook. & Arn.}-
 -{Athysanus Greene}-
 -{Aubrieta Adans.}-
 -{Aurinia Desv.}-
 -{Barbarea W.T. Aiton}-
 -{Batis P. Browne}-
 -{Berteroa DC.}-
 -{Boechera Á. Löve & D. Löve}-
 -{Boscia Lam.}-
 -{Brassica L.}-
 -{Braya Sternb. & Hoppe}-
 -{Bunias L.}-
 -{Cadaba Forssk.}-
 -{Cakile Mill.}-
 -{Calepina Adans.}-
 -{Camelina Crantz}-
 -{Capparidastrum Hutch}-
 -{Capparis L.}-
 -{Capsella Medik.}-
 -{Cardamine L.}-
 -{Carica L.}-
 -{Carrichtera DC.}-
 -{Carsonia Greene}-
 -{Caulanthus S. Watson}-
 -{Chlorocrambe Rydb.}-
 -{Chorispora R. Br. ex DC.}-
 -{Christolea Cambess.}-
 -{Cleome L.}-
 -{Cleomella DC.}-
 -{Cleoserrata Iltis}-
 -{Cochlearia L.}-
 -{Coelophragmus O.E. Schulz}-
 -{Coincya Rouy}-
 -{Conringia Heist. ex Fabr.}-
 -{Crambe L.}-
 -{Crateva L.}-
 -{Cusickiella Rollins}-
 -{Cynophalla (DC.) J. Presl}-
 -{Descurainia Webb & Berthel.}-
 -{Dimorphocarpa Rollins}-
 -{Diplotaxis DC.}-
 -{Dithyrea Harv.}-
 -{Draba L.}-
 -{Dryopetalon A. Gray}-
 -{Eruca Mill.}-
 -{Erucastrum C. Presl}-
 -{Erysimum L.}-
 -{Euclidium W.T. Aiton}-
 -{Eutrema R. Br.}-
 -{Floerkea Willd.}-
 -{Forchhammeria Standl.}-
 -{Gynandropsis DC.}-
 -{Halimolobos Tausch}-
 -{Hemiscola Raf.}-
 -{Hesperidanthus (B.L. Rob.) Rydb.}-
 -{Hesperis L.}-
 -{Hirschfeldia Moench}-
 -{Hornungia Rchb.}-
 -{Iberis L.}-
 -{Idahoa A. Nelson & J.F. Macbr.}-
 -{Iodanthus (Torr. & A. Gray) Steud.}-
 -{Ionopsidium Rchb.}-
 -{Isatis L.}-
 -{Jarilla Rusby}-
 -{Koeberlinia Zucc.}-
 -{Leavenworthia Torr.}-
 -{Lepidium L.}-
 -{Limnanthes R. Br.}-
 -{Lobularia Desv.}-
 -{Lunaria L.}-
 -{Lyrocarpa Hook. & Harv.}-
 -{Maerua Forssk.}-
 -{Malcolmia W.T. Aiton}-
 -{Mancoa Wedd.}-
 -{Matthiola W.T. Aiton}-
 -{Microthlaspi F.K. Mey.}-
 -{Moricandia DC.}-
 -{Moringa Adans.}-
 -{Morisonia L.}-
 -{Myagrum L.}-
 -{Nasturtium R. Br.}-
 -{Neotorularia Hedge & J. Léonard}-
 -{Nerisyrenia Greene}-
 -{Neslia Desv.}-
 -{Nevada N.H. Holmgren}-
 -{Noccaea Moench}-
 -{Oligomeris Cambess.}-
 -{Orychophragmus Bunge}-
 -{Oxystylis Torr. & Frém.}-
 -{Parrya R. Br.}-
 -{Paysonia O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Pennellia Nieuwl.}-
 -{Peritoma DC.}-
 -{Phoenicaulis Nutt.}-
 -{Physaria (Nutt. ex Torr. & A. Gray) A. Gray}-
 -{Planodes Greene}-
 -{Polanisia Raf.}-
 -{Polyctenium Greene}-
 -{Quadrella (DC.) J. Presl}-
 -{Raphanus L.}-
 -{Rapistrum Crantz}-
 -{Reseda L.}-
 -{Rorippa Scop.}-
 -{Sandbergia Greene}-
 -{Schivereckia Andrz. ex DC.}-
 -{Selenia Nutt.}-
 -{Sibara Greene}-
 -{Sibaropsis S. Boyd & T.S. Ross}-
 -{Sinapis L.}-
 -{Sisymbrium L.}-
 -{Smelowskia C.A. Mey.}-
 -{Solms-laubachia Muschl.}-
 -{Stanleya Nutt.}-
 -{Streptanthella Rydb.}-
 -{Streptanthus Nutt.}-
 -{Strigosella Boiss.}-
 -{Subularia L.}-
 -{Synthlipsis A. Gray}-
 -{Tarenaya Raf.}-
 -{Teesdalia W.T. Aiton}-
 -{Thelypodiopsis Rydb.}-
 -{Thelypodium Endl.}-
 -{Thlaspi L.}-
 -{Thysanocarpus Hook.}-
 -{Transberingia Al-Shehbaz & O'Kane}-
 -{Tropaeolum L.}-
 -{Tropidocarpum Hook.}-
 -{Turritis L.}-
 -{Vasconcellea A. St.-Hil.}-
 -{Warea Nutt.}-
 -{[[Wislizenia Engelm.</small>}-

</div>

Врсте 

 -{Aethionema saxatile (L.) R. Br.}-
 -{Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande}-
 -{Alyssoides utriculata (L.) Medik.}-
 -{Alyssum alpestre L.}-
 -{Alyssum alyssoides (L.) L.}-
 -{Alyssum argenteum All.}-
 -{Alyssum bornmuelleri Hausskn. ex Degen}-
 -{Alyssum borzaeanum Nyar.}-
 -{Alyssum condensatum Boiss. & Hausskn.}-
 -{Alyssum corsicum Duby}-
 -{Alyssum desertorum Stapf}-
 -{Alyssum diffusum Ten.}-
 -{Alyssum erosulum Gennari & Pestal. ex Clementi}-
 -{Alyssum idaeum Boiss. & Heldr.}-
 -{Alyssum lenense Adams}-
 -{Alyssum markgrafii O.E. Schulz}-
 -{Alyssum montanum L.}-
 -{Alyssum murale Waldst. & Kit.}-
 -{Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz.}-
 -{Alyssum serpyllifolium Desf.}-
 -{Alyssum simplex Rudolphi}-
 -{Alyssum strigosum Banks & Sol.}-
 -{Alyssum szovitsianum Fisch. & C.A. Mey.}-
 -{Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd.}-
 -{Anelsonia eurycarpa (A. Gray) J.F. Macbr. & Payson}-
 -{Aphragmus eschscholtzianus Andrz. ex DC.}-
 -{Arabidopsis arenicola (Richardson ex Hook.) Al-Shehbaz, Elven, D.F. Murray & Warwick}-
 -{Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée}-
 -{Arabidopsis lyrata (L.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.}-
 -{Arabis aculeolata Greene}-
 -{Arabis alpina L.}-
 -{Arabis blepharophylla Hook. & Arn.}-
 -{Arabis caucasica Willd.}-
 -{Arabis crucisetosa Constance & Rollins}-
 -{Arabis eschscholtziana Andrz.}-
 -{Arabis furcata S. Watson}-
 -{Arabis georgiana R.M. Harper}-
 -{Arabis hirsuta (L.) Scop.}-
 -{Arabis mcdonaldiana Eastw.}-
 -{Arabis modesta Rollins}-
 -{Arabis nuttallii (Kuntze) B.L. Rob.}-
 -{Arabis olympica Piper}-
 -{Arabis oregana Rollins}-
 -{Arabis patens Sull.}-
 -{Arabis procurrens Waldst. & Kit.}-
 -{Arabis pycnocarpa M. Hopkins}-
 -{Arivela viscosa (L.) Raf.}-
 -{Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.}-
 -{Atamisquea emarginata Miers ex Hook. & Arn.}-
 -{Athysanus pusillus (Hook.) Greene}-
 -{Athysanus unilateralis (M.E. Jones) Jeps.}-
 -{Aubrieta deltoidea (L.) DC.}-
 -{Aurinia petraea (Ard.) Schur}-
 -{Aurinia saxatilis (L.) Desv.}-
 -{Barbarea orthoceras Ledeb.}-
 -{Barbarea stricta Andrz.}-
 -{Barbarea verna (Mill.) Asch.}-
 -{Barbarea vulgaris W.T. Aiton}-
 -{Batis argillicola P. Royen}-
 -{Batis maritima L.}-
 -{Berteroa incana (L.) DC.}-
 -{Berteroa mutabilis (Vent.) DC.}-
 -{Berteroa obliqua (Sm.) DC.}-
 -{Boechera acutina (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera arcuata (Nutt.) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera atrorubens (Suksd. ex Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera bodiensis (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera breweri (S. Watson) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera burkii (Porter) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera calderi (G.A. Mulligan) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera californica (Rollins) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera canadensis (L.) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera cascadensis Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera cobrensis (M.E. Jones) Dorn}-
 -{Boechera collinsii (Fernald) Á. Löve & D. Löve}-
 -{Boechera consanguinea (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera constancei (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera covillei (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera crandallii (B.L. Rob.) W.A. Weber}-
 -{Boechera cusickii (S. Watson) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera davidsonii (Greene) N.H. Holmgren}-
 -{Boechera dentata (Raf.) Al-Shehbaz & Zarucchi}-
 -{Boechera depauperata (A. Nelson & P.B. Kenn.) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera dispar (M.E. Jones) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera divaricarpa (A. Nelson) Á. Löve & D. Löve}-
 -{Boechera drepanoloba (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera duchesnensis (Rollins) Windham, Al-Shehbaz & Allphin}-
 -{Boechera elkoensis Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera evadens Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera falcatoria (Rollins) Dorn}-
 -{Boechera falcifructa (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera fecunda (Rollins) Dorn}-
 -{Boechera fendleri (S. Watson) W.A. Weber}-
 -{Boechera fernaldiana (Rollins) W.A. Weber}-
 -{Boechera formosa (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera fructicosa (A. Nelson) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera glareosa Dorn}-
 -{Boechera glaucovalvula (M.E. Jones) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera goodrichii (S.L. Welsh) N.H. Holmgren}-
 -{Boechera gracilenta (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera gracilipes (Greene) Dorn}-
 -{Boechera grahamii (Lehm.) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera gunnisoniana (Rollins) W.A. Weber}-
 -{Boechera harrisonii (S.L. Welsh) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera hastatula (Greene) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera hoffmannii (Munz) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera holboellii (Hornem.) Á. Löve & D. Löve}-
 -{Boechera horizontalis (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera howellii (S. Watson) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera inyoensis (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera johnstonii (Munz) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera koehleri (Howell) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera laevigata (Muhl. ex Willd.) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera languida (Rollins) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera lasiocarpa (Rollins) Dorn}-
 -{Boechera lemmonii (S. Watson) W.A. Weber}-
 -{Boechera lignifera (A. Nelson) W.A. Weber}-
 -{Boechera lincolnensis Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera lyallii (S. Watson) Dorn}-
 -{Boechera macounii (S. Watson) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera microphylla (Nutt.) Dorn}-
 -{Boechera missouriensis (Greene) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera nevadensis (Tidestr.) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera ophira (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera oxylobula (Greene) W.A. Weber}-
 -{Boechera paddoensis (Rollins) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera pallidifolia (Rollins) W.A. Weber}-
 -{Boechera parishii (S. Watson) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera pauciflora (Nutt.) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera paupercula (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera peirsonii Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera pendulina (Greene) W.A. Weber}-
 -{Boechera pendulocarpa (A. Nelson) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera perennans (S. Watson) W.A. Weber}-
 -{Boechera perstellata (E.L. Braun) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera pinetorum (Tidestr.) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera pinzliae (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera platysperma (A. Gray) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera polyantha (Greene) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera porphyrea (Wooton & Standl.) Windham, Al-Shehbaz & P.J. Alexander}-
 -{Boechera pratincola (Greene) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera puberula (Nutt.) Dorn}-
 -{Boechera pulchra (M.E. Jones ex S. Watson) W.A. Weber}-
 -{Boechera pusilla (Rollins) Dorn}-
 -{Boechera pygmaea (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera quebecensis Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera rectissima (Greene) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera repanda (S. Watson) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera retrofracta (Graham) Á. Löve & D. Löve}-
 -{Boechera rigidissima (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera rollei (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera rollinsiorum Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera rubicundula (Jeps.) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera saximontana (Rollins) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera schistacea (Rollins) Dorn}-
 -{Boechera serotina (E.S. Steele) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera serpenticola Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera shevockii Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera shockleyi (Munz) Dorn}-
 -{Boechera sparsiflora (Nutt.) Dorn}-
 -{Boechera spatifolia (Rydb.) Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera stricta (Graham) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera subpinnatifida (S. Watson) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera suffrutescens (S. Watson) Dorn}-
 -{Boechera texana Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera tiehmii (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Boechera tularensis Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera ultraalsa Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera villosa Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera williamsii (Rollins) Dorn}-
 -{Boechera xylopoda Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Boechera yorkii S. Boyd}-
 -{Boscia senegalensis (Pers.) Lam.}-
 -{Brassica carinata A. Braun}-
 -{Brassica cretica Lam.}-
 -{Brassica elongata Ehrh.}-
 -{Brassica fruticulosa Cirillo}-
 -{Brassica juncea (L.) Czern.}-
 -{Brassica napus L.}-
 -{Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch}-
 -{Brassica oleracea L.}-
 -{Brassica rapa L.}-
 -{Brassica rupestris Raf.}-
 -{Brassica ruvo L.H. Bailey}-
 -{Brassica sisymbrioides (Fisch.) Grossh.}-
 -{Brassica tournefortii Gouan}-
 -{Braya fernaldii Abbe}-
 -{Braya glabella Richardson}-
 -{Braya humilis (C.A. Mey.) B.L. Rob.}-
 -{Braya linearis Rouy}-
 -{Braya longii Fernald}-
 -{Braya pilosa Hook.}-
 -{Braya thorild-wulffii Ostenf.}-
 -{Bunias erucago L.}-
 -{Bunias orientalis L.}-
 -{Cadaba farinosa Forssk.}-
 -{Cakile constricta Rodman}-
 -{Cakile edentula (Bigelow) Hook.}-
 -{Cakile geniculata (B.L. Rob.) Millsp.}-
 -{Cakile lanceolata (Willd.) O.E. Schulz}-
 -{Cakile maritima Scop.}-
 -{Calepina irregularis (Asso) Thell.}-
 -{Camelina alyssum (Mill.) Thell.}-
 -{Camelina microcarpa DC.}-
 -{Camelina rumelica Velen.}-
 -{Camelina sativa (L.) Crantz}-
 -{Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis}-
 -{Capparis cartilaginea Decne.}-
 -{Capparis cordifolia Lam.}-
 -{Capparis corymbosa Lam.}-
 -{Capparis sandwichiana DC.}-
 -{Capparis spinosa L.}-
 -{Capparis tenuisiliqua Jacq.}-
 -{Capparis tomentosa Lam.}-
 -{Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.}-
 -{Cardamine angulata Hook.}-
 -{Cardamine angustata O.E. Schulz}-
 -{Cardamine bellidifolia L.}-
 -{Cardamine blaisdellii Eastw.}-
 -{Cardamine breweri S. Watson}-
 -{Cardamine bulbifera (L.) Crantz}-
 -{Cardamine bulbosa (Schreb. ex Muhl.) Britton, Sterns & Poggenb.}-
 -{Cardamine californica (Nutt.) Greene}-
 -{Cardamine clematitis Shuttlw. ex A. Gray}-
 -{Cardamine concatenata (Michx.) Sw.}-
 -{Cardamine constancei Detling}-
 -{Cardamine cordifolia A. Gray}-
 -{Cardamine digitata Richardson}-
 -{Cardamine diphylla (Michx.) Alph. Wood}-
 -{Cardamine dissecta (Leavenw.) Al-Shehbaz}-
 -{Cardamine douglassii Britton}-
 -{Cardamine flagellifera O.E. Schulz}-
 -{Cardamine flexuosa With.}-
 -{Cardamine hirsuta L.}-
 -{Cardamine holmgrenii Al-Shehbaz}-
 -{Cardamine impatiens L.}-
 -{Cardamine longii Fernald}-
 -{Cardamine macrocarpa Brandegee}-
 -{Cardamine maxima (Nutt.) Alph. Wood}-
 -{Cardamine micranthera Rollins}-
 -{Cardamine microphylla Adams}-
 -{Cardamine nuttallii Greene}-
 -{Cardamine nymanii Gand.}-
 -{Cardamine occidentalis (S. Watson) Howell}-
 -{Cardamine oligosperma Nutt.}-
 -{Cardamine pachystigma (S. Watson) Rollins}-
 -{Cardamine parviflora L.}-
 -{Cardamine pattersonii L.F. Hend.}-
 -{Cardamine penduliflora O.E. Schulz}-
 -{Cardamine pensylvanica Muhl. ex Willd.}-
 -{Cardamine pratensis L.}-
 -{Cardamine purpurea Cham. & Schltdl.}-
 -{Cardamine regeliana Miq.}-
 -{Cardamine rotundifolia Michx.}-
 -{Cardamine rupicola (O.E. Schulz) C.L. Hitchc.}-
 -{Cardamine umbellata Greene}-
 -{Carica papaya L.}-
 -{Carrichtera annua (L.) DC.}-
 -{Carsonia sparsifolia (S. Watson) Greene}-
 -{Caulanthus amplexicaulis S. Watson}-
 -{Caulanthus anceps Payson}-
 -{Caulanthus barnebyi Rollins & P.K. Holmgren}-
 -{Caulanthus californicus (S. Watson) Payson}-
 -{Caulanthus cooperi (S. Watson) Payson}-
 -{Caulanthus coulteri S. Watson}-
 -{Caulanthus crassicaulis (Torr.) S. Watson}-
 -{Caulanthus flavescens (Hook.) Payson}-
 -{Caulanthus glaucus S. Watson}-
 -{Caulanthus hallii Payson}-
 -{Caulanthus heterophyllus (Nutt.) Payson}-
 -{Caulanthus inflatus S. Watson}-
 -{Caulanthus lasiophyllus (Hook. & Arn.) Payson}-
 -{Caulanthus lemmonii S. Watson}-
 -{Caulanthus major (M.E. Jones) Payson}-
 -{Caulanthus pilosus S. Watson}-
 -{Caulanthus simulans Payson}-
 -{Chlorocrambe hastata (S. Watson) Rydb.}-
 -{Chorispora tenella (Pall.) DC.}-
 -{Cleome hirta (Klotzsch) Oliv.}-
 -{Cleome ornithopodioides L.}-
 -{Cleome rutidosperma DC.}-
 -{Cleome stenophylla Klotzsch ex Urb.}-
 -{Cleomella angustifolia Torr.}-
 -{Cleomella brevipes S. Watson}-
 -{Cleomella hillmanii A. Nelson}-
 -{Cleomella longipes Torr.}-
 -{Cleomella mexicana DC.}-
 -{Cleomella obtusifolia Torr. & Frém.}-
 -{Cleomella palmeriana M.E. Jones}-
 -{Cleomella parviflora A. Gray}-
 -{Cleomella perennis Iltis}-
 -{Cleomella plocasperma S. Watson}-
 -{Cleoserrata serrata (Jacq.) Iltis}-
 -{Cleoserrata speciosa (Raf.) Iltis}-
 -{Cochlearia danica L.}-
 -{Cochlearia groenlandica L.}-
 -{Cochlearia officinalis L.}-
 -{Cochlearia sessilifolia Rollins}-
 -{Cochlearia tridactylites Banks ex DC.}-
 -{Coelophragmus auriculatus (A. Gray) O.E. Schulz}-
 -{Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet}-
 -{Conringia orientalis (L.) Dumort.}-
 -{Crambe hispanica L.}-
 -{Crambe maritima L.}-
 -{Crateva religiosa G. Forst.}-
 -{Crateva tapia L.}-
 -{Cusickiella douglasii (A. Gray) Rollins}-
 -{Cusickiella quadricostata (Rollins) Rollins}-
 -{Cynophalla amplissima (Lam.) Iltis & Cornejo}-
 -{Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl}-
 -{Cynophalla hastata (Jacq.) J. Presl}-
 -{Descurainia adenophora (Wooton & Standl.) O.E. Schulz}-
 -{Descurainia brevisiliqua (Detling) Al-Shehbaz & Goodson}-
 -{Descurainia californica (A. Gray) O.E. Schulz}-
 -{Descurainia incana (Bernh. ex Fisch. & C.A. Mey.) Dorn}-
 -{Descurainia incisa (Engelm. ex A. Gray) Britton}-
 -{Descurainia kenheilii Al-Shehbaz}-
 -{Descurainia longepedicellata (E. Fourn.) O.E. Schulz}-
 -{Descurainia nelsonii (Rydb.) Al-Shehbaz & Goodson}-
 -{Descurainia obtusa (Greene) O.E. Schulz}-
 -{Descurainia paradisa (A. Nelson & P.B. Kenn.) O.E. Schulz}-
 -{Descurainia pinnata (Walter) Britton}-
 -{Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl}-
 -{Descurainia sophioides (Fisch. ex Hook.) O.E. Schulz}-
 -{Descurainia torulosa Rollins}-
 -{Dimorphocarpa candicans (Raf.) Rollins}-
 -{Dimorphocarpa pinnatifida Rollins}-
 -{Dimorphocarpa wislizeni (Engelm.) Rollins}-
 -{Diplotaxis erucoides (L.) DC.}-
 -{Diplotaxis muralis (L.) DC.}-
 -{Diplotaxis siifolia Kuntze}-
 -{Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.}-
 -{Dithyrea californica Harv.}-
 -{Dithyrea maritima (Davidson) Davidson}-
 -{Draba abajoensis Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Draba albertina Greene}-
 -{Draba aleutica Ekman}-
 -{Draba alpina L.}-
 -{Draba aprica Beadle}-
 -{Draba arabisans Michx.}-
 -{Draba arctica J. Vahl}-
 -{Draba arctogena (E. Ekman) E. Ekman}-
 -{Draba argyrea Rydb.}-
 -{Draba arida C.L. Hitchc.}-
 -{Draba asprella Greene}-
 -{Draba asterophora Payson}-
 -{Draba aurea Vahl ex Hornem.}-
 -{Draba aureola S. Watson}-
 -{Draba bifurcata (C.L. Hitchc.) Al-Shehbaz & Windham}-
 -{Draba borealis DC.}-
 -{Draba brachycarpa Nutt. ex Torr. & A. Gray}-
 -{Draba brachystylis Rydb.}-
 -{Draba breweri S. Watson}-
 -{Draba burkei (C.L. Hitchc.) Windham & Beilstein}-
 -{Draba californica (Jeps.) Rollins & R.A. Price}-
 -{Draba cana Rydb.}-
 -{Draba carnosula O.E. Schulz}-
 -{Draba chamissonis G. Don}-
 -{Draba cinerea Adams}-
 -{Draba corrugata S. Watson}-
 -{Draba corymbosa R. Br. ex DC.}-
 -{Draba crassa Rydb.}-
 -{Draba crassifolia Graham}-
 -{Draba cruciata Payson}-
 -{Draba cuneifolia Nutt. ex Torr. & A. Gray}-
 -{Draba cusickii B.L. Rob. ex O.E. Schulz}-
 -{Draba cyclomorpha Payson}-
 -{Draba daviesiae (C.L. Hitchc.) Rollins}-
 -{Draba densifolia Nutt.}-
 -{Draba exunguiculata (O.E. Schulz) C.L. Hitchc.}-
 -{Draba fladnizensis Wulfen}-
 -{Draba glabella Pursh}-
 -{Draba globosa Payson}-
 -{Draba graminea Greene}-
 -{Draba grandis Langsd. ex DC.}-
 -{Draba grayana (Rydb.) C.L. Hitchc.}-
 -{Draba heilii Al-Shehbaz}-
 -{Draba helleriana Greene}-
 -{Draba hitchcockii Rollins}-
 -{Draba howellii S. Watson}-
 -{Draba implexa Rollins}-
 -{Draba incana L.}-
 -{Draba incerta Payson}-
 -{Draba incrassata (Rollins) Rollins & R.A. Price}-
 -{Draba inexpectata S.L. Welsh}-
 -{Draba jaegeri Munz & I.M. Johnst.}-
 -{Draba juvenilis Kom.}-
 -{Draba kassii S.L. Welsh}-
 -{Draba kluanei G.A. Mulligan}-
 -{Draba lactea Adams}-
 -{Draba lemmonii S. Watson}-
 -{Draba lonchocarpa Rydb.}-
 -{Draba longisquamosa O.E. Schulz}-
 -{Draba macounii O.E. Schulz}-
 -{Draba maguirei C.L. Hitchc.}-
 -{Draba malpighiacea Windham & Al-Shehbaz}-
 -{Draba micropetala Hook.}-
 -{Draba mogollonica Greene}-
 -{Draba monoensis Rollins & R.A. Price}-
 -{Draba mulliganii Al-Shehbaz}-
 -{Draba murrayi G.A. Mulligan}-
 -{Draba nemorosa L.}-
 -{Draba nivalis Lilj.}-
 -{Draba norvegica Gunnerus}-
 -{Draba novolympica Payson & H. St. John}-
 -{Draba oblongata R. Br. ex DC.}-
 -{Draba ogilviensis Hultén}-
 -{Draba oligosperma Hook.}-
 -{Draba oreibata J.F. Macbr. & Payson}-
 -{Draba oxycarpa Sommerf.}-
 -{Draba palanderiana Kjellm.}-
 -{Draba pauciflora R. Br.}-
 -{Draba paucifructa Clokey & C.L. Hitchc.}-
 -{Draba paysonii J.F. Macbr.}-
 -{Draba pectinipila Rollins}-
 -{Draba pedicellata (Rollins & R.A. Price) Windham}-
 -{Draba pennellii Rollins}-
 -{Draba petrophila Greene}-
 -{Draba pilosa Adams ex DC.}-
 -{Draba platycarpa Torr. & A. Gray}-
 -{Draba porsildii G.A. Mulligan}-
 -{Draba praealta Greene}-
 -{Draba pterosperma Payson}-
 -{Draba ramosissima Desv.}-
 -{Draba ramulosa Rollins}-
 -{Draba rectifructa C.L. Hitchc.}-
 -{Draba reptans (Lam.) Fernald}-
 -{Draba ruaxes Payson & H. St. John}-
 -{Draba santaquinensis Windham & Allphin}-
 -{Draba saxosa Davidson}-
 -{Draba scotteri G.A. Mulligan}-
 -{Draba serpentina (Tiehm & P.K. Holmgren) Al-Shehbaz & Windham}-
 -{Draba sharsmithii Rollins & R.A. Price}-
 -{Draba sibirica (Pall.) Thell.}-
 -{Draba sierrae Sharsm.}-
 -{Draba simmonsii Elven & Al-Shehbaz}-
 -{Draba smithii Gilg ex O.E. Schulz}-
 -{Draba sobolifera Rydb.}-
 -{Draba spectabilis Greene}-
 -{Draba sphaerocarpa J.F. Macbr. & Payson}-
 -{Draba sphaeroides Payson}-
 -{Draba standleyi J.F. Macbr. & Payson}-
 -{Draba stenoloba Ledeb.}-
 -{Draba stenopetala Trautv.}-
 -{Draba streptobrachia R.A. Price}-
 -{Draba streptocarpa A. Gray}-
 -{Draba subalpina Goodman & C.L. Hitchc.}-
 -{Draba subcapitata Simmons}-
 -{Draba subumbellata Rollins & R.A. Price}-
 -{Draba trichocarpa Rollins}-
 -{Draba ventosa A. Gray}-
 -{Draba verna L.}-
 -{Draba viridis A. Heller}-
 -{Draba weberi R.A. Price & Rollins}-
 -{Draba yukonensis A.E. Porsild}-
 -{Draba zionensis C.L. Hitchc.}-
 -{Dryopetalon runcinatum A. Gray}-
 -{Dryopetalon viereckii (O.E. Schultz) Al-Shehbaz}-
 -{Eruca vesicaria (L.) Cav.}-
 -{Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz}-
 -{Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz}-
 -{Erysimum ammophilum A. Heller}-
 -{Erysimum arenicola S. Watson}-
 -{Erysimum asperum (Nutt.) DC.}-
 -{Erysimum capitatum (Douglas ex Hook.) Greene}-
 -{Erysimum cheiranthoides L.}-
 -{Erysimum cheiri (L.) Crantz}-
 -{Erysimum coarctatum Fernald}-
 -{Erysimum concinnum Eastw.}-
 -{Erysimum diffusum Ehrh.}-
 -{Erysimum franciscanum Rossbach}-
 -{Erysimum hieraciifolium L.}-
 -{Erysimum inconspicuum (S. Watson) MacMill.}-
 -{Erysimum insulare Greene}-
 -{Erysimum marschallianum Andrz. ex M. Bieb.}-
 -{Erysimum menziesii (Hook.) Wettst.}-
 -{Erysimum occidentale (S. Watson) B.L. Rob.}-
 -{Erysimum odoratum Ehrh.}-
 -{Erysimum pallasii (Pursh) Fernald}-
 -{Erysimum perenne (S. Watson ex Coville) Abrams}-
 -{Erysimum perofskianum Fisch. & C.A. Mey.}-
 -{Erysimum repandum L.}-
 -{Erysimum suffrutescens (Abrams) Rossbach}-
 -{Erysimum teretifolium Eastw.}-
 -{Erysimum X marshallii (Henfr.) Bois}-
 -{Euclidium syriacum (L.) W.T. Aiton}-
 -{Eutrema edwardsii R. Br.}-
 -{Eutrema japonicum (Miq.) Koidz.}-
 -{Eutrema salsugineum (Pall.) Al-Shehbaz & Warwick}-
 -{Floerkea proserpinacoides Willd.}-
 -{Forchhammeria brevipes Urb.}-
 -{Forchhammeria polyandra (Griseb.) Alain}-
 -{Gynandropsis gynandra (L.) Briq.}-
 -{Halimolobos diffusa (A. Gray) O.E. Schulz}-
 -{Halimolobos jaegeri (Munz) Rollins}-
 -{Halimolobos pubens (A. Gray) Al-Shehbaz & C.D. Bailey}-
 -{Hemiscola aculeata (L.) Raf.}-
 -{Hemiscola diffusa (Banks ex DC.) Iltis}-
 -{Hesperidanthus argillaceus (S.L. Welsh & N.D. Atwood) Al-Shehbaz}-
 -{Hesperidanthus barnebyi (S.L. Welsh & N.D. Atwood) Al-Shehbaz}-
 -{Hesperidanthus jaegeri (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Hesperidanthus linearifolius (A. Gray) Rydb.}-
 -{Hesperidanthus suffrutescens (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Hesperis matronalis L.}-
 -{Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.}-
 -{Hornungia procumbens (L.) Hayek}-
 -{Iberis amara L.}-
 -{Iberis carnosa Willd.}-
 -{Iberis gibraltarica L.}-
 -{Iberis sempervirens L.}-
 -{Iberis umbellata L.}-
 -{Idahoa scapigera (Hook.) A. Nelson & J.F. Macbr.}-
 -{Iodanthus pinnatifidus (Michx.) Steud.}-
 -{Ionopsidium acaule (Desf.) Rchb.}-
 -{Isatis tinctoria L.}-
 -{Jarilla heterophylla (Cerv. ex La Llave) Rusby}-
 -{Koeberlinia holacantha W.C. Holmes, K.L. Yip & Rushing}-
 -{Koeberlinia spinosa Zucc.}-
 -{Leavenworthia alabamica Rollins}-
 -{Leavenworthia aurea Torr.}-
 -{Leavenworthia crassa Rollins}-
 -{Leavenworthia exigua Rollins}-
 -{Leavenworthia stylosa A. Gray}-
 -{Leavenworthia texana Mahler}-
 -{Leavenworthia torulosa A. Gray}-
 -{Leavenworthia uniflora (Michx.) Britton}-
 -{Lepidium acutidens (A. Gray) Howell}-
 -{Lepidium africanum (Burm. f.) DC.}-
 -{Lepidium alyssoides A. Gray}-
 -{Lepidium apetalum Willd.}-
 -{Lepidium appelianum Al-Shehbaz}-
 -{Lepidium arbuscula Hillebr.}-
 -{Lepidium aucheri Boiss.}-
 -{Lepidium austrinum Small}-
 -{Lepidium barnebyanum Reveal}-
 -{Lepidium bidentatum Montin}-
 -{Lepidium bonariense L.}-
 -{Lepidium campestre (L.) W.T. Aiton}-
 -{Lepidium chalepensis L.}-
 -{Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz}-
 -{Lepidium crenatum (Greene) Rydb.}-
 -{Lepidium davisii Rollins}-
 -{Lepidium densiflorum Schrad.}-
 -{Lepidium dictyotum A. Gray}-
 -{Lepidium didymum L.}-
 -{Lepidium draba L.}-
 -{Lepidium eastwoodiae Wooton}-
 -{Lepidium flavum Torr.}-
 -{Lepidium fremontii S. Watson}-
 -{Lepidium graminifolium L.}-
 -{Lepidium heterophyllum Benth.}-
 -{Lepidium hirtum (L.) Sm.}-
 -{Lepidium huberi S.L. Welsh & Goodrich}-
 -{Lepidium hyssopifolium Desv.}-
 -{Lepidium integrifolium Nutt.}-
 -{Lepidium jaredii Brandegee}-
 -{Lepidium lasiocarpum Nutt.}-
 -{Lepidium latifolium L.}-
 -{Lepidium latipes Hook.}-
 -{Lepidium meyenii Walp.}-
 -{Lepidium montanum Nutt.}-
 -{Lepidium nanum S. Watson}-
 -{Lepidium nitidum Nutt.}-
 -{Lepidium oblongum Small}-
 -{Lepidium orbiculare H. St. John}-
 -{Lepidium ostleri S.L. Welsh & Goodrich}-
 -{Lepidium oxycarpum Torr. & A. Gray}-
 -{Lepidium papilliferum (L.F. Hend.) A. Nelson & J.F. Macbr.}-
 -{Lepidium paysonii Rollins}-
 -{Lepidium perfoliatum L.}-
 -{Lepidium pinnatifidum Ledeb.}-
 -{Lepidium pinnatisectum (O.E. Schulz) C.L. Hitchc.}-
 -{Lepidium ramosissimum A. Nelson}-
 -{Lepidium remyi Drake}-
 -{Lepidium ruderale L.}-
 -{Lepidium sativum L.}-
 -{Lepidium schinzii Thell.}-
 -{Lepidium serra H. Mann}-
 -{Lepidium sordidum A. Gray}-
 -{Lepidium strictum (S. Watson) Rattan}-
 -{Lepidium thurberi Wooton}-
 -{Lepidium tiehmii (Rollins) Al-Shehbaz}-
 -{Lepidium virginicum L.}-
 -{Limnanthes alba Hartw. ex Benth.}-
 -{Limnanthes bakeri J.T. Howell}-
 -{Limnanthes douglasii R. Br.}-
 -{Limnanthes floccosa Howell}-
 -{Limnanthes macounii Trel.}-
 -{Limnanthes montana Jeps.}-
 -{Limnanthes vinculans Ornduff}-
 -{Lobularia maritima (L.) Desv.}-
 -{Lunaria annua L.}-
 -{Lunaria rediviva L.}-
 -{Lyrocarpa coulteri Hook. & Harv.}-
 -{Maerua crassifolia Forssk.}-
 -{Maerua subcordata (Gilg) DeWolf}-
 -{Malcolmia graeca Boiss. & Spruner}-
 -{Malcolmia maritima (L.) W.T. Aiton}-
 -{Matthiola incana (L.) W.T. Aiton}-
 -{Matthiola longipetala (Vent.) DC.}-
 -{Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey.}-
 -{Moricandia arvensis (L.) DC.}-
 -{Moringa oleifera Lam.}-
 -{Morisonia americana L.}-
 -{Myagrum perfoliatum L.}-
 -{Nasturtium floridanum (Al-Shehbaz & Rollins) Al-Shehbaz & R.A. Price}-
 -{Nasturtium gambelii (S. Watson) O.E. Schulz}-
 -{Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb.}-
 -{Nasturtium officinale W.T. Aiton}-
 -{Nasturtium X sterile (Airy Shaw) Oefel.}-
 -{Nerisyrenia camporum (A. Gray) Greene}-
 -{Nerisyrenia linearifolia (S. Watson) Greene}-
 -{Neslia paniculata (L.) Desv.}-
 -{Nevada holmgrenii (Rollins) N.H. Holmgren}-
 -{Noccaea arctica (A.E. Porsild) Holub}-
 -{Noccaea fendleri (A. Gray) Holub}-
 -{Noccaea parviflora (A. Nelson) Holub}-
 -{Oligomeris linifolia (Vahl) J.F. Macbr.}-
 -{Orychophragmus limprichtianus (Pax) Al-Shehbaz & G. Yang}-
 -{Orychophragmus violaceus (L.) O.E. Schulz}-
 -{Oxystylis lutea Torr. & Frém.}-
 -{Parrya arctica R. Br.}-
 -{Parrya nauruaq Al-Shehbaz, J.R. Grant, R. Lipkin, D.F. Murray & C.L. Parker}-
 -{Parrya nudicaulis (L.) Boiss.}-
 -{Parrya rydbergii Botsch.}-
 -{Paysonia auriculata (Engelm. & A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Paysonia densipila (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Paysonia grandiflora (Hook.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Paysonia lasiocarpa (Hook. ex A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Paysonia lescurii (A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Paysonia lyrata (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Paysonia perforata (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Paysonia stonensis (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Pennellia longifolia (Benth.) Rollins}-
 -{Pennellia micrantha (A. Gray) Nieuwl.}-
 -{Pennellia tricornuta (Rollins) R.A. Price, C.D. Bailey & Al-Shehbaz}-
 -{Peritoma arborea (Nutt.) Iltis}-
 -{Peritoma jonesii (J.F. Macbr.) Iltis}-
 -{Peritoma lutea (Hook.) Raf.}-
 -{Peritoma multicaulis (DC.) Iltis}-
 -{Peritoma platycarpa (Torr.) Iltis}-
 -{Peritoma serrulata (Pursh) DC.}-
 -{Phoenicaulis cheiranthoides Nutt.}-
 -{Physaria acutifolia Rydb.}-
 -{Physaria alpestris Suksd.}-
 -{Physaria alpina Rollins}-
 -{Physaria angustifolia (Nutt. ex Torr. & A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria arctica (Wormsk. ex Hornem.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria arenosa (Richardson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria argentea (Schauer) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria argyraea (A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria arizonica (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria aurea (Wooton) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria bellii G.A. Mulligan}-
 -{Physaria berlandieri (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria brassicoides Rydb.}-
 -{Physaria calcicola (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria calderi (G.A. Mulligan & A.E. Porsild) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria carinata (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria chambersii Rollins}-
 -{Physaria cinerea (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria condensata Rollins}-
 -{Physaria congesta (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria cordiformis Rollins}-
 -{Physaria curvipes (A. Nelson) Grady & O'Kane}-
 -{Physaria densiflora (A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria didymocarpa (Hook.) A. Gray}-
 -{Physaria dornii Lichvar}-
 -{Physaria douglasii (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria eburniflora Rollins}-
 -{Physaria engelmannii (A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria eriocarpa Grady & O'Kane}-
 -{Physaria fendleri (A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria filiformis (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria floribunda Rydb.}-
 -{Physaria fremontii (Rollins & E.A. Shaw) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria garrettii (Payson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria geyeri (Hook.) A. Gray}-
 -{Physaria globosa (Desv.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria gooddingii (Rollins & E.A. Shaw) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria gordonii (A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria gracilis (Hook.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria grahamii C.V. Morton}-
 -{Physaria hemiphysaria (Maguire) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria hitchcockii (Munz) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria humilis (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria integrifolia (Rollins) Lichvar}-
 -{Physaria intermedia (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria kingii (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria klausii (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria lata (Wooton & Standl.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria lepidota Rollins}-
 -{Physaria lesicii (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria lindheimeri (A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria ludoviciana (Nutt.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria macrocarpa (A. Nelson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria mcvaughiana (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria montana (A. Gray) Greene}-
 -{Physaria multiceps (Maguire) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria navajoensis (O'Kane) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria nelsonii O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria newberryi A. Gray}-
 -{Physaria obcordata Rollins}-
 -{Physaria obdeltata (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria occidentalis (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria oregona S. Watson}-
 -{Physaria ovalifolia (Rydb.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria pachyphylla O'Kane & Grady}-
 -{Physaria pallida (Torr. & A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria palmeri (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria parviflora (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria parvula (Greene) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria pendula (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria pinetorum (Wooton & Standl.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria prostrata (A. Nelson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria pruinosa (Greene) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria pulvinata O'Kane & Reveal}-
 -{Physaria purpurea (A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria pycnantha Grady & O'Kane}-
 -{Physaria rectipes (Wooton & Standl.) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria recurvata (Engelm. ex A. Gray) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria reediana O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria rollinsii G.A. Mulligan}-
 -{Physaria saximontana Rollins}-
 -{Physaria scrotiformis O'Kane}-
 -{Physaria sessilis (S. Watson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria spatulata (Rydb.) Grady & O'Kane}-
 -{Physaria subumbellata (Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria tenella (A. Nelson) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria thamnophila (Rollins & E.A. Shaw) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria tumulosa (Barneby) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria valida (Greene) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria vicina (J.L. Anderson, Reveal & Rollins) O'Kane & Al-Shehbaz}-
 -{Physaria vitulifera Rydb.}-
 -{Planodes virginica (L.) Greene}-
 -{Polanisia dodecandra (L.) DC.}-
 -{Polanisia erosa (Nutt.) Iltis}-
 -{Polanisia jamesii (Torr. & A. Gray) Iltis}-
 -{Polanisia tenuifolia Torr. & A. Gray}-
 -{Polanisia uniglandulosa (Cav.) DC.}-
 -{Polyctenium fremontii (S. Watson) Greene}-
 -{Quadrella cynophallophora (L.) L.}-
 -{Quadrella incana (Kunth) Iltis & Cornejo}-
 -{Quadrella indica (L.) Iltis & Cornejo}-
 -{Quadrella jamaicensis (Jacq.) J. Presl}-
 -{Raphanus confusus (Greuter & Burdet) Al-Shehbaz & Warwick}-
 -{Raphanus raphanistrum L.}-
 -{Raphanus sativus L.}-
 -{Rapistrum perenne (L.) All.}-
 -{Rapistrum rugosum (L.) All.}-
 -{Reseda alba L.}-
 -{Reseda lutea L.}-
 -{Reseda luteola L.}-
 -{Reseda odorata L.}-
 -{Reseda phyteuma L.}-
 -{Reseda scoparia Brouss. ex Willd.}-
 -{Rorippa alpina (S. Watson) Rydb.}-
 -{Rorippa amphibia (L.) Besser}-
 -{Rorippa aquatica (Eaton) E.J. Palmer & Steyerm.}-
 -{Rorippa austriaca (Crantz) Besser}-
 -{Rorippa barbareifolia (DC.) Kitag.}-
 -{Rorippa calycina (Engelm.) Rydb.}-
 -{Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi}-
 -{Rorippa columbiae (S. Watson) Howell}-
 -{Rorippa crystallina Rollins}-
 -{Rorippa curvipes Greene}-
 -{Rorippa curvisiliqua (Hook.) Bessey ex Britton}-
 -{Rorippa dubia (Pers.) H. Hara}-
 -{Rorippa globosa (Turcz. ex Fisch. & C.A. Mey.) Hayek}-
 -{Rorippa indica (L.) Hiern.}-
 -{Rorippa intermedia (Kuntze) Stuckey}-
 -{Rorippa islandica (Oeder) Borbás}-
 -{Rorippa microtitis (B.L. Rob.) Rollins}-
 -{Rorippa palustris (L.) Besser}-
 -{Rorippa portoricensis (Spreng.) Stehlé}-
 -{Rorippa ramosa Rollins}-
 -{Rorippa sarmentosa (G. Forst. ex DC.) J.F. Macbr.}-
 -{Rorippa sessiliflora (Nutt.) Hitchc.}-
 -{Rorippa sinuata (Nutt.) Hitchc.}-
 -{Rorippa sphaerocarpa (A. Gray) Britton}-
 -{Rorippa subumbellata Rollins}-
 -{Rorippa sylvestris (L.) Besser}-
 -{Rorippa tenerrima Greene}-
 -{Rorippa teres (Michx.) Stuckey}-
 -{Rorippa X prostrata (Bergeret) Schinz & Thell. (pro. sp.)}-
 -{Sandbergia perplexa (L.F. Hend.) Al-Shehbaz}-
 -{Sandbergia whitedii (Piper) Greene}-
 -{Schivereckia hyperborea (L.) Berkut.}-
 -{Selenia aurea Nutt.}-
 -{Selenia dissecta Torr. & A. Gray}-
 -{Selenia grandis R.F. Martin}-
 -{Selenia jonesii Cory}-
 -{Sibara deserti (M.E. Jones) Rollins}-
 -{Sibara filifolia (Greene) Greene}-
 -{Sibaropsis hammittii S. Boyd & T.S. Ross}-
 -{Sinapis alba L.}-
 -{Sinapis arvensis L.}-
 -{Sisymbrium altissimum L.}-
 -{Sisymbrium austriacum Jacq.}-
 -{Sisymbrium erysimoides Desf.}-
 -{Sisymbrium irio L.}-
 -{Sisymbrium linifolium (Nutt.) Nutt. ex Torr. & A. Gray}-
 -{Sisymbrium loeselii L.}-
 -{Sisymbrium officinale (L.) Scop.}-
 -{Sisymbrium orientale L.}-
 -{Sisymbrium polyceratium L.}-
 -{Sisymbrium turczaninowii Sond.}-
 -{Smelowskia americana Rydb.}-
 -{Smelowskia borealis (Greene) W.H. Drury & Rollins}-
 -{Smelowskia calycina (Stephan ex Willd.) C.A. Mey.}-
 -{Smelowskia johnsonii G.A. Mulligan}-
 -{Smelowskia media (W.H. Drury & Rollins) Velichkin}-
 -{Smelowskia ovalis M.E. Jones}-
 -{Smelowskia parryoides (Cham.) Polunin}-
 -{Smelowskia porsildii (W.H. Drury & Rollins) Jurtzev}-
 -{Smelowskia pyriformis W.H. Drury & Rollins}-
 -{Solms-laubachia platycarpa (Hook f. & Thomson) Botsch.}-
 -{Stanleya albescens M.E. Jones}-
 -{Stanleya bipinnata Greene}-
 -{Stanleya confertiflora (B.L. Rob.) Howell}-
 -{Stanleya elata M.E. Jones}-
 -{Stanleya pinnata (Pursh) Britton}-
 -{Stanleya tomentosa Parry}-
 -{Stanleya viridiflora Nutt.}-
 -{Streptanthella longirostris (S. Watson) Rydb.}-
 -{Streptanthus barbatus S. Watson}-
 -{Streptanthus barbiger Greene}-
 -{Streptanthus batrachopus J.L. Morrison}-
 -{Streptanthus bernardinus (Greene) Parish}-
 -{Streptanthus brachiatus F.W. Hoffm.}-
 -{Streptanthus bracteatus A. Gray}-
 -{Streptanthus breweri A. Gray}-
 -{Streptanthus callistus J.L. Morrison}-
 -{Streptanthus campestris S. Watson}-
 -{Streptanthus carinatus C. Wright ex A. Gray}-
 -{Streptanthus cordatus Nutt.}-
 -{Streptanthus cutleri Cory}-
 -{Streptanthus diversifolius S. Watson}-
 -{Streptanthus drepanoides Kruckeb. & J.L. Morrison}-
 -{Streptanthus farnsworthianus J.T. Howell}-
 -{Streptanthus fenestratus (Greene) J.T. Howell}-
 -{Streptanthus glandulosus Hook.}-
 -{Streptanthus gracilis Eastw.}-
 -{Streptanthus hesperidis Jeps.}-
 -{Streptanthus hispidus A. Gray}-
 -{Streptanthus howellii S. Watson}-
 -{Streptanthus hyacinthoides Hook.}-
 -{Streptanthus insignis Jeps.}-
 -{Streptanthus lemmonii S. Watson}-
 -{Streptanthus longisiliquus G. Clifton & R.E. Buck}-
 -{Streptanthus maculatus Nutt.}-
 -{Streptanthus morrisonii F.W. Hoffm.}-
 -{Streptanthus oblanceolatus T.W. Nelson & J.P. Nelson}-
 -{Streptanthus oliganthus Rollins}-
 -{Streptanthus petiolaris A. Gray}-
 -{Streptanthus platycarpus A. Gray}-
 -{Streptanthus polygaloides A. Gray}-
 -{Streptanthus squamiformis Goodman}-
 -{Streptanthus tortuosus Kellogg}-
 -{Streptanthus vernalis R. O'Donnell & R.W. Dolan}-
 -{Streptanthus vimineus (Greene) Al-Shehbaz & D.W. Taylor}-
 -{Strigosella africana (L.) Botsch.}-
 -{Subularia aquatica L.}-
 -{Synthlipsis greggii A. Gray}-
 -{Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis}-
 -{Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf.}-
 -{Teesdalia coronopifolia (Bergeret) Thell.}-
 -{Teesdalia nudicaulis (L.) W.T. Aiton}-
 -{Thelypodiopsis ambigua (S. Watson) Al-Shehbaz}-
 -{Thelypodiopsis aurea (Eastw.) Rydb.}-
 -{Thelypodiopsis divaricata (Rollins) S.L. Welsh & Reveal}-
 -{Thelypodiopsis elegans (M.E. Jones) Rydb.}-
 -{Thelypodiopsis juniperorum (Payson) Rydb.}-
 -{Thelypodiopsis purpusii (Brandegee) Rollins}-
 -{Thelypodiopsis shinnersii (M.C. Johnst.) Rollins}-
 -{Thelypodiopsis vaseyi (S. Watson ex B.L. Rob.) Rollins}-
 -{Thelypodiopsis vermicularis (S.L. Welsh & Reveal) Rollins}-
 -{Thelypodiopsis versicolor (Brandegee) Rollins}-
 -{Thelypodium brachycarpum Torr.}-
 -{Thelypodium crispum Greene ex Payson}-
 -{Thelypodium eucosmum B.L. Rob.}-
 -{Thelypodium flexuosum B.L. Rob.}-
 -{Thelypodium howellii S. Watson}-
 -{Thelypodium integrifolium (Nutt.) Endl. ex Walp.}-
 -{Thelypodium laciniatum (Hook.) Endl. ex Walp.}-
 -{Thelypodium laxiflorum Al-Shehbaz}-
 -{Thelypodium milleflorum A. Nelson}-
 -{Thelypodium paniculatum A. Nelson}-
 -{Thelypodium repandum Rollins}-
 -{Thelypodium rollinsii Al-Shehbaz}-
 -{Thelypodium sagittatum (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Endl. ex Walp.}-
 -{Thelypodium stenopetalum S. Watson}-
 -{Thelypodium texanum (Cory) Rollins}-
 -{Thelypodium wrightii A. Gray}-
 -{Thlaspi alliaceum L.}-
 -{Thlaspi arvense L.}-
 -{Thysanocarpus conchuliferus Greene}-
 -{Thysanocarpus curvipes Hook.}-
 -{Thysanocarpus desertorum Heller}-
 -{Thysanocarpus erectus S. Watson}-
 -{Thysanocarpus laciniatus Nutt.}-
 -{Thysanocarpus radians Benth.}-
 -{Thysanocarpus rigidus (Munz) P.J. Alexander & Windham}-
 -{Transberingia bursifolia (DC.) Al-Shehbaz & O'Kane}-
 -{Tropaeolum majus L.}-
 -{Tropaeolum minus L.}-
 -{Tropaeolum peltophorum Benth.}-
 -{Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav.}-
 -{Tropidocarpum californicum (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz}-
 -{Tropidocarpum capparideum Greene}-
 -{Tropidocarpum gracile Hook.}-
 -{Turritis glabra L.}-
 -{Vasconcellea monoica (Desf.) A. DC.}-
 -{Vasconcellea pubescens A. DC.}-
 -{Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil.}-
 -{Warea amplexifolia (Nutt.) Nutt.}-
 -{Warea carteri Small}-
 -{Warea cuneifolia (Muhl. ex Nutt.) Nutt.}-
 -{Warea sessilifolia Nash}-
 -{Wislizenia californica Greene}-
 -{Wislizenia palmeri A. Gray}-
 -{Wislizenia refracta Engelm.}-

Извори

Спољашње везе 

Скривеносеменице - систематика
Brassicales